Miejscowości w Polsce:
 Gosie Duże
 Gosie Małe